Porocephalida är en ordning av kräftdjur. Porocephalida ingår i klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Porocephalida 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tungmaskar
Porocephalida